Ehricke ist der Familienname der folgenden Personen:

 Krafft Arnold Ehricke (1917–1984), deutsch-amerikanischer Raketentechniker
 Ulrich Ehricke (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer